Boschwitz bezeichnet 

 Boschwitz (Lübbenau/Spreewald), devastiertes Vorwerk von Groß Beuchow, Ortsteil von Lübbenau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Boschwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Rudy Boschwitz (* 1930), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 Ulrich A. Boschwitz (Pseudonym John Grane; 1915–1942), deutscher Schriftsteller